Division Nationale rappresenta, in ambito sportivo e salvo eccezioni, il massimo campionato nazionale di una disciplina a squadre Lussemburghese.

 Division Nationale – campionato di calcio maschile di prima divisione
 Division Nationale – campionato di pallavolo femminile
 Division Nationale – campionato di pallavolo maschile